«Trespassing» — другий студійний альбом американського поп-співака Адама Ламберта. Реліз відбувся 14 травня 2012 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Адама Ламберта
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном
Альбоми RCA Records